Чемпионат Великобритании по снукеру 1993 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 12 по 28 ноября 1993 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, выигравший в финале у Стивена Хендри со счётом 10:6. Это был первый чемпионат Британии с новым форматом проведения — финальный матч игрался до 10 побед.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 70 000
 Общий призовой фонд: £ 375 000

Высший брейк 

 141 — Дэйв Харольд

Результаты

Предварительные раунды 

Второй раунд 

''Матчи из 17 фреймов 

 Джимми Уайт 9:3 Энди Хикс  
 Даррен Морган 9:5 Тони Чеппел  
 Терри Гриффитс 9:6 Колин Эдвардс  
 Дин Рейнолдс 9:7 Дэйв Харольд  
 Ронни О'Салливан 9:8 Найджел Гилберт  
 Кен Доэрти 9:3 Томми Мерфи  
 Стив Дэвис 9:4 Майк Халлетт  
 Тони Драго 9:7 Деннис Тейлор  
 Джон Пэррот 9:2 Тони Ноулз  
 Дэвид Ро 9:7 Ален Робиду  
 Найджел Бонд 9:5 Дуг Маунтджой  
 Дрю Хенри 9:4 Дин О'Кейн  
 Джеймс Уоттана 9:3 Питер Эбдон  
 Тони Джонс 9:3 Стив Джеймс  
 Мартин Кларк 9:4 Мик Прайс  
 Стивен Хендри 9''':5 Энтони Хэмилтон

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1993 год в снукере